Српска лига Запад у сезони 2018/19. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских такмичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су четири зоне — Западно-моравска, Колубарско-мачванска, Подунавско-шумадијска и Шумадијско-рашка.

Промене у саставу лиге

Клубови у сезони 2018/19.

Резултати и статистика 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела и статистика 

Легенда:

Спољашње везе 
 Фудбалски савез региона Западне Србије - Званични сајт

Српска лига Запад
Запад